Кім Дон Джин () — корейське ім'я.

Відомі носії:
 Кім Дон Джин (нар. 1973) — південнокорейський футбольний арбітр
 Кім Дон Джин (нар. 1982) — південнокорейський футболіст
 Кім Дон Джин (нар. 1992) — південнокорейський футболіст